El paral·lel 2º sud és una línia de latitud que es troba a 2 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 2° de latitud sud, un grau de longitud equival a  111,252 km; la longitud total del paral·lel és de 40.051 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 222 km i a 9.780 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 2° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|  La frontera amb Ruanda és al Llac Kivu
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al sud de Kigali
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del Llac Victòria, inclosa l'illa d'Ukerewe
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Una petita illa al nord de l'illa de Sipura
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Mentawai
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sumatra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Bangka
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Bangka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Karimata
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Borneo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Makassar
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sulawesi
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Salue Besar a l'arxipèlag Banggai archipelago
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Seho i Taliabu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Mangole, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sanana
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ceram
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Gomumu, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Misool
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ceram
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Nova Guinea i Meos Waar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Cenderawasih
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Yapen, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les illes Ninigo, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Manus
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Seeadler Harbour
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Los Negros
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Tong,  Passa al sud de l'atol Onotoa, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Amazonas Pará Maranhão
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 1º sud
 Paral·lel 3º sud

Referències 

Línies de latitud